Кинтана-дель-Пидио ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро.  Население — 183 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки
 Ayuntamiento de Quintana del Pidio
 Quintana del Pidio
 Cuadernos del Salegar

Муниципалитеты Бургоса